Daniel Sordo Castillo (Kantábria, 1983. május 2. –) spanyol autóversenyző, a 2005-ös junior rali-világbajnokság győztese. Jelenleg a Hyundai gyári csapatának versenyzője a világbajnokságon.

Rali-világbajnokság 

A 2003-as Katalán ralin mutatkozott be a rali-világbajnokság mezőnyében. 2005-ben benevezett a junior rali-világbajnokságba. Négy futamon nyerte meg kategóriáját, és további két alkalommal lett pontszerző, és fölényes, tizennyolc pontos előnnyel nyerte meg a bajnokságot a birt Guy Wilks előtt.

Kronos Total/Citroën Total WRT (2006–2010) 

2006-ban, Sébastien Loeb és Xavier Pons csapattársaként, a Citroën félgyári csapatában a Kronos Racing-ben a világbajnokság minden futamán rajthoz állt. Az év folyamán négyszer végzett dobogón, és további hét alkalommal ért célba pontszerző helyen. Az összetett értékelést az ötödik helyen zárta, megelőzve többek közt csapat- és honfitársát, Xavi Ponst.

2007-ben a Citroën teljes gyári csapattal tért vissza, melyben Loeb mellett Dani kapott helyet. A szezonnyitó Monte-Carlo-ralin a Citroën kettős győzelemmel kezdett, Loeb, Sordo sorrendben. Azt ezt követő két, havas versenyen Dani nem szerzett pontot, és a szezon ötödik versenyéig, a portugál raliig nem állt újra dobogón. A szezon közepén több nulla pontos versenyt produkált, majd a szezon utolsó harmadában rendre a dobogón végzett. A bajnokságot végül csapattársa, Loeb, valamint a két gyári Fordos, Marcus Grönholm és Mikko Hirvonen mögött a negyedik helyen zárta.

Mini WRC Team (2011)

Interkontinentális ralibajnokság 

Pályafutása alatt egyetlen IRC-versenyen vett részt. A 2012-es sorozat negyedik futamán, a Korzika-ralin indult egy Mini Cooper S2000-essel. A neves versenyzőkkel felálló mezőnyben Sordo dominálni tudott, és nagy előnnyel győzött.

Győzelmei

WRC győzelmei

Eredményei

Rali-világbajnokság 

* A jelenleg is zajlik.

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlapja 
 Profilja az ewrc-results.com honlapon  
 Profilja a wrc.com honlapon 
 Profilja a juwra.com honlapon 

Spanyol raliversenyzők
1983-ban született személyek
Élő személyek